Куитлук (Аляска) — город в зоне переписи населения Бетел, штат Аляска, США.
 Куитлук (аэропорт) — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Куитлук.